Koufonísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Koufonísi (ö), Kreta, Nomós Irakleíou, 
 Koufonísi (ort), Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar